Příjmení Traoré nosí více významných osobností:

 Abdou Razack Traoré (* 1988) – fotbalový útočník z Burkiny Faso
 Adama Traoré (* 1996) – fotbalista ze Španělska
 Alain Traoré (1988) (* 1988) – fotbalový záložník či útočník z Burkiny Faso
 Armand Traoré (* 1989) – francouzský fotbalista
 Ayouba Traoré (* 1982) – malijský zápasník–judista
 Bakaye Traoré (* 1985) – malijský fotbalový záložník a reprezentant
 Bertrand Traoré (* 1995) – fotbalový záložník z Burkiny Faso
 Dioncounda Traoré (* 1942) – malijský prozatímní prezident
 Djimi Traoré (* 1980) – malijský fotbalový obránce a reprezentant
 Henri Traoré (* 1983) – fotbalový záložník
 Ibrahim Traoré (* 1988) – fotbalový záložník z Pobřeží slonoviny
 Ibrahima Traoré (* 1988) – guinejský fotbalový záložník a reprezentant
 Lacina Traoré (* 1990) – fotbalový útočník z Pobřeží slonoviny
 Mohamed Traoré (* 1993) – guinejský fotbalový útočník
 Moussa Traoré (1936–2020) – druhý prezident Mali
 Rokia Traoré (* 1974) – malijská zpěvačka a kytaristka
 Salif Keïta Traoré (* 1946) – malijský fotbalový útočník a reprezentant

Externí odkazy